Club Atlético Gimnasia y Esgrima puede referirse a:

 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de Ciudad de Mendoza.
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de Ciudad de Santa Fe (Argentina).
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires.